František II. d’Este (6. března 1660, Modena – 6. září 1694) byl v letech 1662 až 1694 vévoda z Modeny a Reggia.

Život 
František se narodil v Modeně jako syn modenského vévody Alfonsa IV. a Laury Martinozzi, neteře kardinála Mazarina. Jeho starší sestra Marie Beatrice se v roce 1673 provdala za budoucího anglického krále Jakuba II. a v roce 1685 se stala anglickou královnou.

Vévodou se stal, když mu byly dva roky. Jeho zbožná matka vládla do roku 1674 jako regentka, která podle rady svého jezuitského zpovědníka otce Garimbertiho obsazovala státní úřady kleriky. Když odjela doprovázet princeznu do Anglie, převzal ve čtrnácti letech vládu a v uvolněné společnosti svého bratrance Cesara Ignazia d'Este se tak proměnil, že po návratu vévodkyně vdova odešla od dvora.

Františkova zahraniční politika byla ovlivněna požadavky Ludvíka XIV., patrona jeho sestry po roce 1688, ale odolával francouzským pokusům zasahovat do vévodství. Francouzsko-modenská aliance měla být stvrzena sňatkem mezi Františkem a princeznou z rodu Lotrinků, Béatrice Hiéronyme, nejstarší dcerou knížete Františka Marie z Lillebonne. Sňatek se však nikdy neuskutečnil a František se oženil s o čtyři roky mladší Markétou Marií Farnese.

Jako chlapec se učil na housle a když mu bylo jedenáct, byl pro něj obnoven dvorní orchestr; jedním z muzikantů v něm byl Giovanni Maria Bononcini. František byl štědrým a náročným patronem hudby. Jeho knihovna Biblioteca Estense v Modeně zůstala v podstatě kompletní.

František zemřel 6. září 1694 ve věku 34 let bezdětný. Vévodou se po něm stal jeho strýc Rinaldo.

Předchůdce

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. března
Narození v roce 1660
Narození v Modeně
Úmrtí 6. září
Úmrtí v roce 1694
Modenští vévodové
Estenští